Дура́ндин — русская фамилия. Известные носители:

 Дурандин, Валерий Константинович (род. 1948) — советский и российский поп-музыкант.
 Дурандин, Виктор Фёдорович (род. 1946) — советский и российский кинооператор.